Asby – wieś  w Kumbrii, w dystrykcie Copeland
 Asby – civil parish  w Kumbrii, w dystrykcie Eden